Драгичевич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Драгичевич, Владимир (род. 1986) — черногорский профессиональный баскетболист.
 Драгичевич, Мате (род. 1979) — хорватский футболист, нападающий.